Muhammad XI – emir Grenady z dynastii Nasrydów (1453-1455)
 Muhammad XI al-Badr – król Jemenu z dynastii Kasimidów (1962)